Stranger in a Strange Land puede referirse a:

Stranger in a Strange Land (canción), canción de Iron Maiden;
Stranger in a Strange Land (Lost), episodio de Lost; o
Stranger in a Strange Land (novela), novela de Robert A. Heinlein.

Stranger in a Strange Land (canción), canción de The Byrds